В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Philadelphia 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Рене Річардс і Вірджинія Вейд 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Сью Баркер /  Енн Кійомура (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Беттіенн Стюарт (півфінал)

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (переможницяsse)
 Керрі Рід /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Avon Championships of Philadelphia